Марты́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Мартынова, Анастасия Геннадьевна (род. 1989) — российский учёный-историк, искусствовед, историк искусства.
 Мартынова, Антонина Стефановна (1911—2005) — Герой Социалистического Труда. Бригадир колхоза.
 Мартынова, Арина Валерьевна (род. 1990) — российская фигуристка.
 Мартынова, Галина Петровна (Чернова) (род. 1952) — министр образования и молодёжной политики Чувашии.
 Мартынова, Елена Фёдоровна (1925—2003) — советский энтомолог, систематик ногохвосток.
 Мартынова, Елизавета Михайловна (1868—1904) — русская художница.
 Мартынова, Марина Юрьевна (род. 1952) — советский и российский этнолог, социальный антрополог.
 Мартынова, Наталья (род. 1970) — российская лыжница и биатлонистка.
 
 Мартынова, Пелагея Васильевна (1900—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Мартынова, Татьяна Викторовна (род. 1952) — русский прозаик, поэтесса, художник-иллюстратор.
 Мартынова, Яна Валерьевна (род. 1988) — российская пловчиха. Мартынов, Виктор Владимирович (лингвист)

 Топоним 
 Мартынова — деревня в Пышминском районе Свердловской области России.